Výraz Černé září může znamenat:

 Černé září v Jordánsku – konflikt mezi palestinskými teroristickými organizacemi a jordánským králem Husajnem, který začal v září 1970 a skončil v červenci 1971 vyhnáním OOP do Libanonu.
 Černé září (skupina) – palestinská teroristická skupina